Charles FitzGerald (1756-1810) – brytyjski arystokrata i wojskowy, baron Lecale
 Charles FitzGerald (1819-1887) –  brytyjski arystokrata, 4. książę Leinster

Zobacz też